Pojem Mikaël má vícero významů.

 Román dánského spisovatele Hermana Banga z roku 1904 – kniha Mikaël.
 Originální název německého filmu režiséra Carla Theodora Dreyera z roku 1924 – film Mikaël. 
 Ludmila Mikaël, francouzská herečka